Димитър Манолов може да се отнася за:

 Димитър Манолов (футболист)
 Димитър Манолов (диригент) (1940-1998)
 Димитър Манолов (синдикалист)